Success puede referirse a varios lugares de Estados Unidos:

 Success, un pueblo en el estado de Arkansas.
 Success, un municipio en el estado de Nuevo Hampshire.
 Lake Success, una villa en el estado de Nueva York.
 Success, película de 1923.